Араї може означати:

Місця 
 Арії, або Ара, Вірменія
 Арії, Ніїґата, Японія

Персоналії 
 Араї (прізвище)

Компанії 
 Араї (компанія) (アライ), Японський виробник мотоциклевих шоломів
 ARAI ( (Індійська асоціація автопобільних досліджень)), Сертифікаційний та Регулюючий орган в Індії.

Організації 
  (Архівна і Документаційна Асоціяція, Ірладія).